R.I.O. est le projet des DJ, producteurs d'eurodance Manuel Reuter et Yann Peifer (également fondateurs de Cascada) avec le chanteur Neal Antone mieux connu sous le pseudonyme Tony T.. Le groupe s'est révélé en 2008 à travers l'Europe avec Shine On puis confirme en 2012 avec Party Shaker en duo avec Nicco.

Discographie

Albums studio

Singles

Single en featuring

Notes et références 

Groupe allemand de musique électronique
Groupe musical allemand des années 2000